Hsieh Su-wei e Barbora Strýcová erano le detentrici del titolo e lo hanno difeso battendo in finale Barbora Krejčíková e Zheng Saisai con il punteggio 7-5, 3-6, [10-5].

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Hsieh Su-wei /  Barbora Strýcová (campionesse)
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (secondo turno)
  Nicole Melichar /  Xu Yifan (quarti di finale)
  Gabriela Dabrowski /  Zhang Shuai (semifinale)

  Barbora Krejčíková /  Zheng Saisai (finale)
  Květa Peschke /  Demi Schuurs (secondo turno)
  Duan Yingying /  Veronika Kudermetova (secondo turno)
  Shūko Aoyama /  Ena Shibahara (primo turno)

Wildcard 

  Monique Adamczak /  Yana Sizikova (primo turno)

  Caroline Garcia /  Sania Mirza (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 2020